

Geografia 
 Ivaška – città nel Krai di Kamčatka in Russia

Persone 
 Il'ja Ivaška – tennista bielorusso
 Pëtr Ivaška – ex biatleta bielorusso
 Samuel Ivaška – regista cinematografico slovacco
 Vladislovas Ivaška – fisico lituano